Axel Runström (1883-1943) – pallanuotista e tuffatore svedese
 Björn Runström (1984) – ex calciatore svedese